Love Stinks – album dei The J. Geils Band del 1980
Love Stinks – film del 1999 diretto da Jeff Franklin